Котельва — річка в Україні
Котельва — селище міського типу, Полтавська область, Котелевський район

Див. також 
 Котелевка